Velika je ime več naselij:
 Velika, Bolgarija
 Velika, Bosna in Hercegovina
 Velika, Črna gora
 Velika, Hrvaška